Die Liste der Monuments historiques in Le Mont-Dieu führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Le Mont-Dieu auf.

Liste der Immobilien 

|}

Weblinks 

 

Le MontDieu
Le MontDieu
!